Aberdeenshire může znamenat:

 Aberdeenshire (správní oblast) – správní oblast ve Skotsku
 Aberdeenshire (tradiční hrabství)